

Toponyme 
Hopewell est le nom de plusieurs lieux au Canada :
 Hopewell, municipalité du Nouveau-Brunswick
 Rochers d'Hopewell

Hopewell est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Hopewell (Illinois), village du comté de Marshall dans l'Illinois ;
 Hopewell (New Jersey), municipalité du comté de Mercer au New Jersey ; 
 Hopewell (Ohio) ;
 Hopewell (Virginie), ville indépendante de Virginie ;
 Canton d'Hopewell (New York) ;
 Hopewell (New York) ;
 Hopewell Township (comté de Beaver, Pennsylvanie), township situé dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie ;
 Hopewell (comté de Bedford, Pennsylvanie), borough situé au nord-est du comté de Bedford, en Pennsylvanie ;

Divers 
Hopewell peut aussi désigner :

 Culture Hopewell, une culture nord-amérindienne du nord-est et du Midwest des États-Unis, entre le  et le  ;
 , un ensemble de traitéa signés entre le Congrès de la Confédération américain et des peuples amérindiens, en 1785 et 1786, en Caroline du Sud ;
 Hopewell Centre, un gratte-ciel hongkongais construit en 1981, siège de la compagnie  ;
 , un groupe de rock américain.